Ива́н Ива́нович Зубко́в: Зубков, Иван Иванович (1973—2015) — украинский военный деятель, старший лейтенант. Герой Украины.
 Зубков, Иван Иванович (1883—1938) — русский иконописец, мастер палехской лаковой миниатюры.